Tie peut désigner :
 attacher en anglais ;

Sigle 
 TIE, Twin Ion Engines, acronyme de « moteurs ioniques doubles » en français.

Titres 

 

 Suit and Tie, une chanson interprétée par le chanteur de pop américain Justin Timberlake issue de son  album ,  (2013).

Patronyme 
 Tie Liu est le pseudonyme de l'écrivain et éditeur chinois Huang Zerong.
Patronyme chinois